Södertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södertjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Södertjärnarna, sjö i Ljusdals kommun, 
Södertjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (11,8 ha)
Södertjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn